Roesebeck steht für:

 Roesebeckstraße, Straßenzug im Stadtteil Linden-Süd, Hannover

Roesebeck ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Roesebeck (Kurt Roesebeck; 1871–1947), deutscher Urologe und Hundezucht-Forscher

Siehe auch:
 Rösebeck